.

Aleksandr Yevgenyevich Pavlenko - em russo: Александр Евгеньевич Павленко (Vladikavkaz, 20 de janeiro de 1985) é um futebolista russo. Atualmente, joga no Terek Grozny.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do FC Rostov
Futebolistas do Respublikanskiy Futbolniy Klub Terek